Oddevold kan syfta på:

 Oddevold – tidigare namn på en stad i Bohuslän, se Uddevalla
 IK Oddevold – ett fotbollslag i Uddevalla